В национальной (леумит) лиге Израиля 2016/17 участвует 14 команд, разбитых на 2 группы.
Турнир начался 14 октября 2016 года.

Группа А

Драгонс-2 Нес-Циона Dragons Nes Ziona-2

Тартлес Бат-Ям/Холон HC Holon (Turtles Bat Yam/Holon)

Сильвер Фокс Silver Fox

Драгонс-3 Нес-Циона Dragons Nes Ziona-3

Айс Тайгерс HC Gedera (Ice Tigers)

Джерузалем Беэрз Jerusalem Bears

Цоран Фальконс Zoran Falcons

Группа В

Ниндзяс Холон (Ninjas Holon)

Ришон Монстерс Rishon Monsters

Уайт Беэрз White Bears

Легион Ришон Legion Rishon

КИХШ-3 CIHS-3

Сильвер Фокс-2 Silver Fox-2

ХК Беэр-Шева HC Beer Sheva 

Информация на основании протоколов матчей чемпионата Израиля.

Лига леумит по хоккею